

Astronomia
 234 Barbara – asteroide della fascia principale

Cinema
 Barbara – film argentino del 1980 diretto da Gino Landi
 Barbara – film del 1997 diretto da Nils Malmros
 Barbara – film del 1998 diretto da Angelo Orlando
 La scelta di Barbara (Barbara) – film del 2012 diretto da Christian Petzold
 Barbara – film del 2017 diretto da Mathieu Amalric

Geografia
 Barbara – comune italiano della provincia di Ancona

Letteratura e fumetti
 Barbara – poesia di Jacques Prévert, contenuta in Paroles
 Barbara – romanzo di Paola Capriolo
 Barbara – fumetto creato da Ricardo Barreiro e Juan Zanotto
 Barbara – manga del 2002 scritto e disegnato da Moto Hagio
 Barbara - manga scritto da Osamu Tezuka

Musica
 Barbara/Veleno – singolo di Enzo Carella del 1979
 Barbara – album dei We Are Scientists del 2010

Onomastica
 Barbara – nome proprio di persona femminile

Persone
 Barbara (Monique Serf) – cantante francese 
 Santa Barbara – santa e martire cristiana
 Mameli Barbara – disegnatore italiano

Teatro
 Barbara – lavoro teatrale di Florence Lincoln

Altro
 Barbara  – stazione della linea 4 della Metropolitana di Parigi in Francia
 Barbara – particolare tipo di sillogismo aristotelico

Pagine correlate
 Barbaro (disambigua)
 Santa Barbara (disambigua)
 Barbie (disambigua)